Adrienne Johnson (n. 1974) – cestista statunitense
 Adrienne Johnson (n. 1989) – cestista statunitense